Hackenbruck ist der Nachname der folgenden Personen:

 Eduardo Hackenbruck, uruguayischer Politiker
 Enrique Hackenbruck, uruguayischer Politiker
 Tabaré Hackenbruck, uruguayischer Politiker
 Tabaré Hackenbruck Legnani, uruguayischer Politiker